Artemiwsk (ukrainisch Артемівськ) ist der Name von zwei Städten in der Ukraine:

Artemiwsk (Perewalsk) in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk
Das heutige Bachmut in der Oblast Donezk hieß bis Februar 2016 Artemiwsk

Der Name leitet sich wie auch die russische Entsprechung Artjomowsk/Артёмовск vom Spitznamen Artjom des russischen Revolutionärs Fjodor Sergejew ab.